Le mot provient du néerlandais  signifiant clown.

En français, Loris peut désigner plusieurs entités :

Zoologie 

 Les loris sont des primates asiatiques de la famille des Lorisidae :
 Loris grêle, ou simplement loris — Loris tardigradus
 Loris lent du Bengale — Nycticebus bengalensis
 Loris paresseux pygmée — Nycticebus pygmaeus
 Loris mince gris ou loris grêle gris — Loris lydekkerianus
 Loris lent (ou Loris de la Sonde)— Nycticebus coucang
 Loris est également le nom d'un genre de cette famille

Prénom 
 Loris est un prénom masculin, (voir , Loris étant une variante de ses équivalents espagnol et italien ).

Autres 
 Loris est également le nom d'un logiciel de gestion de bibliothèques.

Voir aussi 
 Lori
 Lorie

Notes et références 

Nom de primate ambigu
Primate (nom vernaculaire)